Il gatto e il topo (One Way Ticket) – romanzo di B. & D. Hitchens, Il Giallo Mondadori n. 518
Il gatto e il topo (Cat and Mouse) – romanzo di Christianna Brand, Il Giallo Mondadori n. 2178
Il gatto e il topo  (Katz und Maus) – romanzo di Günter Grass del 1961